Biografies:
 Keith Moon, bateria del grup The Who
 Moon Geun-young, actriu sud-coreana
 Ban Ki-moon, diplomàtic sud-coreà, actual Secretari General de les Nacions Unides
 Sun Myung Moon, líder religiós sud-coreà. Fundador del moviment Església de la Unificació i de la [Federació per la Pau Universal
 Kim Dong-moon, jugador de bàdminton sud-coreà
 Toponímia:
 Moon-sur-Elle, localitat francesa
 Carnot-Moon, localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Half Moon, localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Half Moon Bay, localitat estatunidenca de Califòrnia
 Cinema:
 Montana Moon, pel·lícula estatunidenca de 1930 dirigida per Malcolm St. Clair
 New Moon (pel·lícula de 1940), pel·lícula estatunidenca de 1940 dirigida per Robert Z. Leonard
 Moon (pel·lícula), pel·lícula britànica de 2009 dirigida per Duncan Jones
 Videojocs:
 Harvest Moon, sèrie de videojocs
 Moon Tycoon, videojoc d'ordinador
 Còmic: Sailor Moon, manga shojo
 Miscel·lània: Moon, secta coneguda també amb el nom d'Església de la Unificació, fundada per Sun-Myung Moon